Bélize peut faire référence à :

 Bélize, un État d'Amérique centrale ;
 Belize City, ancienne capitale, port et principale ville de cet État ;
 le fleuve Bélize, fleuve d'Amérique centrale, prenant sa source au Guatemala et traversant le Belize ;
 Belize, ville de Cabinda en Angola.